Николай Паньков (6 февраля 1975 — 20 февраля 2014) — участник Евромайдана, активист «Правого сектора». Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Николай Панькив родился 6 февраля 1975 в селе Лапаевка Пустомытовского района Львовской области. Жил в селе Холодноводка Пустомытовского района Львовской области. Занимался частной предпринимательской деятельности.

Без отца осталось двое несовершеннолетних детей.

Похоронен на кладбище в с. Лапаевке Пустомытовского района Львовской области.

На Майдане 
Последний раз поехал в Киев вечером 18 февраля 2014 года. Погиб от пули снайпера. Скончался по дороге в больницу 20 февраля 2014 года.

Память 
Прощание состоялось 22.02 в 19:00 в с. Лапаевка. Похороны состоялись 23.02 в 14:00 в с. Лапаевка.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

См. также 
 Список погибших участников Евромайдана

Примечания

Ссылки 
 Книга памяти
 Небесная сотня: Николай-Олег Паньков
 Львов и Львовщина прощаются с героями Евромайдана
 Особый взгляд: Дети войны (10.03.2014 Их родителей сделали героями, но легче ли от этого детям. На Львовщине их двенадцать.)